

Geografia 
 Ocre – comune italiano dell'Abruzzo
 Ocre – frazione del comune italiano di Leonessa, nel Lazio

Altro 
 Ocre – famiglia nobile italiana